Вя́тская губе́рния — губерния в Российской империи, Российской республике и РСФСР с центром в городе Вятке (современном Кирове). Образована в 1796 году из Вятского наместничества. 14 декабря 1929 года вошла в состав формирующегося Нижегородского края. На территории бывшей Вятской губернии расположены бо́льшие части современных Кировской области и Удмуртии.

По итогам переписи 1897 года Вятская губерния с населением свыше 3 млн человек была второй по населению губернией Российской империи, уступая только Киевской.

География 
Граничила на севере — с Вологодской, на востоке — с Пермской, на юге — с Нижегородской, Казанской и Уфимской, на западе — с Костромской губерниями и в своём составе занимала площадь всего  десятин (по другим исчислениям — ,  или  дес.).

История

Вятская вечевая республика 
На территории современной Кировской области известны стоянки в эпоху Верхнего палеолита. В VII веке до н. э. начался железный век, представленный памятниками ананьинской культуры.

В первой половине 1-го тысячелетия в бассейне реки Вятки сформировались финно-угорские племена удмуртов (в восточной части) и марийцев (в западной части), к северу от бассейна — племена коми.

В конце XII — начале XIII веков начинается заселение Вятской земли первыми русскими переселенцами, ими на берегах Вятки основаны первые русские города Никулицын, Котельнич, Хлынов. С началом монголо-татарское ига приток переселенцев резко увеличивается. Ко второй половине XIV века город Хлынов становится центром Вятской земли.

В 1378 году по договору между вятской знатью и суздальско-нижегородским князем Дмитрием Константиновичем Вятская земля становится его вотчиной. После смерти князя в 1383 году в ходе междоуспобной войны Нижегородское княжество отошло его брату Борису Константиновичу, а Суздальское княжество и Вятская земля — детям Семёну Дмитриевичу и Василию Кирдяпе. В войне с племянником, московским князем Василием I братья потерпели поражение, но сохранили за собой Вятскую землю. В 1401 году умирает Семён Дмитриевич, в 1403 году — Василий Кирдяпа. После их смерти Василий I присоединяет Вятскую землю к Великому княжеству Московскому.

После смерти Василия I в 1425 году в ходе противостояния между галицкой и московской группировками Вятка участвует на стороне галицких князей. После поражения галицкой группировки в [1452 году власть в Вятке переходит к местным боярам и купцам. В 1455—1457 годах в городе строится деревянный кремль. В 1457 году московский князь Василий II пытается взять город, но терпит поражение. В 1459 году он совершает второй поход против Вятки, после продолжительной осады город сдаётся. Вятская земля присоединена к Московскому государству с сохранением местного самоуправления. В 1485 году власть в городе переходит к сепаратистам по главе с Иоанном Аникиевым. После двух походов в 1487 и 1489 годах город берут войска Ивана III Великого, заговорщиков казнят, а вятская знать переселяется в Подмосковье. Вятская земля окончательно включена в состав централизованного Русского государства.

Вятская земля в Русском царстве 

В 1708—1710 годах Пётр Первый разделил страну на 7 больших губерний. Вятская земля, поделённая на уезды, была разделена между Сибирской, Казанской и Архангелогородской губерниями. В Сибирскую губернию вошли основные вятские территории — Хлыновский, Слободской, Котельничский, Орловский, Шестаковский и Кайгородский уезды. Южные территории — Яранский, Уржумский, Царевосанчурский и Малмыжский уезды — оказались в Казанской губернии. Северные самоуправляемые Лальская и Лузская волости отошли к Архангелогородской губернии.

Первым губернатором Сибирской губернии был назначен Матвей Петрович Гагарин. Согласно реформе губернским центром становился Тобольск, но Матвей Гагарин предпочёл ему Вятку, прибыв в неё в 1711 году и пробыв в ней до 1715 года, осуществляя отсюда управление вверенной ему губернией. В это время Вятка была фактическим центром Сибирской губернии.

В 1719 году новая реформа разделила губернии на провинции. В Сибирской губернии были образованы 3 провинции: Вятская, Соликамская и Тобольская. Вятская провинция состояла из 7 дистриктов (уездов): Хлыновского, Слободского, Котельничского, Орловского, Шестаковского, Кайгородского и Кунгурского. Южные вятские земли в Казанской губернии вошли в Казанскую провинцию. В 1721 году Кунгурский дистрикт был передан из Вятской провинции в Соликамскую ввиду большого расстояния между Кунгуром и Хлыновом.

Вятская губерния в Российской империи 

В 1727 году Вятская провинция перешла из Сибирской губернии в Казанскую, что сблизило экономически тяготевшие друг к другу северные и южные районы Вятского края, находящегося в единой речной системе Вятки.

В 1780 году в ходе административной реформы Екатерины II 1775 года, из Вятской провинции и частей Свияжской и Казанской провинций Казанской губернии было образовано Вятское наместничество. По этому поводу город Хлынов высочайшим указом императрицы был переименован в губернский город Вятку.

В 1796 году Вятское наместничество было преобразовано в Вятскую губернию.

В 1838 начали издаваться «Вятские губернские ведомости».

В 1867 введено земство.

Вятская губерния была в числе 17 регионов, признанных серьёзно пострадавшими во время голода 1891—1892 годов.

Вятская губерния в РСФСР 
В 1918 году был образован Советский уезд. На территории губернии произошло Ижевско-Воткинское восстание.

В 1919 году был образован Северо-Вятский горный округ, просуществовавший 1 год.

В 1920 году Елабужский, Сарапульский и Глазовский уезды, а также части Малмыжского, Уржумского и Яранского уездов отошли к Пермской губернии, Татарской АССР, Вотской и Марийской АО.

В 1921 году был образован Омутнинский уезд.

В 1923 году Орловский уезд переименован в Халтуринский.

В 1924 году был упразднён Советский уезд, а в 1928 году — Уржумский уезд, с передачей его территории Нолинскому и Малмыжскому уездам.

В 1929 году Вятская губерния и все её уезды были упразднены, а их территория вошла в Нижегородский край РСФСР.

Административное деление 

Вятское наместничество, образованное в 1775 году, делилось на 13 уездов: Вятский, Орловский, Глазовский, Сарапульский, Елабужский, Слободской, Кайгородский, Уржумский, Котельничский, Царевосанчурский, Малмыжский, Яранский и Нолинский. При образовании губернии в 1796 году, Кайгородский и Царевосанчурский уезды были упразднены. Таким образом, до 1918 года в состав губернии входило 11 уездов:

Заштатный город
Также в Вятской губернии существовал один заштатный город. Он назывался Царевосанчурск.

Бывший город

До 1802 года в Вятской губернии существовал Кайгородский уезд. Однако его административный центр Кайгород, став заштатным городом, сохранял этот статус до 1854 года. В том же году он стал селом Кай.

Руководство губернии

Генерал-губернаторы

Правители наместничества

Губернаторы

Вице-губернаторы

Председатели Вятского губисполкома 
Председатели Вятского губисполкома:

Демография 
Население и национальный состав по уездам в 1897 году.

Динамика численности населения губернии по годам:

Экономика 
Основным занятием жителей губернии было земледелие (главные сельскохозяйственные культуры: рожь, овёс, ячмень, лён, конопля). Помещичье землевладение было развито слабо (в основном в южных уездах); большая часть земель была собственностью казны. После крестьянской реформы 1861 года помещикам принадлежало около 6 % земель (в 1905 году — 2,4 %). Средний душевой надел бывших помещичьих крестьян — 2,8 десятины, бывших дворцовых и удельных крестьян — 3,8 десятины, бывших государственных крестьян — от 3 до 10 десятин.

С середины XVIII века развивалась горнодобывающая, металлургическая и металлообрабатывающая промышленность (крупнейшие предприятия — Ижевский оружейный завод, Воткинский завод (оба — казённые), Омутнинские и Холуницкие частные чугунолитейные и железоделательные заводы).

Заметную роль в экономике губернии играли также лесное хозяйство и деревообработка.

Были развиты промыслы: скорняжный, кожевенный, изготовление одежды и обуви, глиняных изделий (деревня Дымково Вятского уезда), плетение кружев (село Кукарка Яранского уезда). В конце XIX века в губернии было свыше 160 тыс. кустарей, которые производили продукции на 16 млн рублей в год.

Распространённым было отходничество (в конце XIX века в «отход» уходили около 200 тыс. человек ежегодно).

Главными торговыми центрами губернии были Вятка, Сарапул, Яранск. В конце XIX века в губернии существовало больше 630 ярмарок и торжков (крупнейшая ярмарка — Алексеевская в Котельниче (с 1843 года) с оборотом свыше 2 млн руб.) Развитию губернии способствовало установление регулярного пароходного сообщения по Каме (1846) и Вятке (1861), постройка линий Пермской (1899) и Северной (1906; до 1907 называлась Московско-Ярославской) железных дорог. В 1897 году из губернии было вывезено товаров на 16,5 млн руб. (половина этой суммы приходилась на продукцию сельского хозяйства и промышленное сырьё)

Известные вятчане 

 Киров Сергей Миронович (1886—1934) — государственный и политический деятель, первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), член Политбюро ВКП(б) СССР. Родился в городе Уржуме Уржумского уезда
 Молотов Вячеслав Михайлович (1890—1986) — государственный и политический деятель, председатель Совета Народных комиссаров СССР, нарком и министр иностранных дел СССР. Родился в слободе Кукарке (современный город Советск) Яранского уезда.
 Варгина Зоя Константиновна (1918—2009) — начальник управления лесного хозяйства Молдавской ССР
 Клафтон Александр Константинович (1871—1920) — общественный и политический деятель, руководитель Восточного комитета Партии народной свободы (кадетов). Родился в городе Вятке.
 Любовиков Михаил Константинович (1887—1974}) — революционный и партийный деятель, комиссар милиции, главный арбитр Госарбитража Кировской области, почётный гражданин города Кирова. Родился в городе Вятке.
 Носов, Иван Дмитриевич (1801—1883) — крупный российский промышленник XIX века, купец 1-й гильдии, филантроп. Родился в Яранске.
 Пашкин Николай Семёнович (1910—2002) — государственный и политический деятель. Первый секретарь Костромского обкома ВКП(б), председатель Ярославского и Липетского облисполкомов. Родился в деревне Пашкины Слободского уезда.
 Созонов Егор Сергеевич (1879—1910) — революционер, эсер. Родился в селе Петровское Уржумского уезда.
 Соломин Николай Александрович (1896 — после 1924) — второй нарком призрения Вятской губернии, левый эсер. Родился в городе Яранске.
 Тихомиров Николай Михайлович (1857—1900) — строитель, инженер-путеец, общественный деятель, один из основателей Новониколаевска (современный Новосибирск). Родился в городе Вятке.
 Хохряков Павел Данилович (1893—1918) — революционер, большевик. Родился в деревне Хохряковской Вятского уезда
 Чадаев Яков Ермолаевич (1904—1985) — государственный деятель, экономист, доктор экономических наук, кавалер 6 орденов. Родился в посёлке Омутнинском (современный город Омутнинск) Глазовского уезда.
 Чайковский Николай Васильевич (1850—1926) — революционер, эсер, председатель Временного Правительства Северной области. Родился в городе Вятке.
 Чарыков Николай Валерьевич (1855—1930) — дипломат, действительный статский советник, сенатор, Чрезвычайный и полномочный посол Российской империи в Османской империи. Философ и историк, действительный член Русского исторического общества. Родился в городе Вятке.

 Вершинин Константин Андреевич (1900—1973) — Главный маршал авиации, главнокомандующий Военно-воздушных сил СССР, кавалер 16 орденов. Родился в деревне Боркино Яранского уезда.
 Говоров Леонид Александрович (1897—1955) — Маршал Советского Союза, полководец Великой Отечественной войны, кавалер 14 отечественных и 3 иностранных орденов. Родился в деревне Бутырки Яранского уезда.
 Бельтюков Виктор Петрович (1924—1990) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор.
 Бронников Михаил Максимович (1911—1983) — советский военный деятель, Генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Дорофеев Анатолий Васильевич (1920—2000) — Герой Российской Федерации. Родился в деревне Лызгач, Юрьянский район, Орловский уезд.
 Дудоров, Тимофей Дмитриевич (1906—1983) — советский военачальник, генерал-майор.
 Захватаев Никанор Дмитриевич (1898—1955) — генерал-полковник, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, кавалер 4 орденов Российской империи и 9 орденов Советского Союза. Начальник штаба Приморского и Белорусского военных округов, командующий войсками Донского военного округа, зам. начальника Генерального штаба ВС СССР. Родился в деревне Гари Малмыжского уезда.
 Зашихин Гавриил Савельевич (1898—1950) — генерал-полковник, полководец Великой Отечественной войны, кавалер 7 орденов. Родился в деревне Лумпун Глазовского уезда.
 Исупов Александр Филиппович (1905—1945) — гвардии-полковник. Командир 306 Краснознамённой авиационной штурмовой дивизии. Один из организаторов восстания военнопленных в фашистском концентрационном лагере Маутхаузен. Зверски замучен (С. С. Смирнов «Герои блока смерти»). Кавалер трёх Орденов Красного Знамени и Ордена Красной Звезды. Родился в деревне Исупово Котельнического уезда.
 Крысов Василий Семёнович (1922—2013) — советский офицер, танкист-ас. За годы Великой Отечественной войны уничтожил 19 танков.
 Садаков Павел Сергеевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Тухаринов Юрий Владимирович (1927—1998) — генерал-полковник, замком Туркестанского военного округа, командующий 40-й общевойсковой армией. Руководил вводом советских войск в Афганистан в 1979 году. Награждён 3 орденами. Родился в городе Вятке.
 Чемоданов Степан Иванович (1909—1996) — советский военачальник, генерал-майор авиации.

 Алдан-Семёнов Андрей Игнатьевич (1908—1985) — советский писатель. Родился в деревне Шунгур Уржумского уезда.
 Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856—1933) — художник и искусствовед, мастер исторической живописи. Родился в селе Рябово Вятского уезда.
 Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — художник и архитектор, мастер живописи на исторические темы. Родился в селе Лопьял Уржумского уезда.
 Грин Александр Степанович (1880—1932) — русский и советский писатель
 Чайковский Пётр Ильич (1840—1893) — всемирно известный композитор и дирижёр. Родился в поселении при Воткинском заводе (современный Воткинск) Сарапульского уезда.
 Бажин Николай Федотович (1843—1908) — писатель-реалист. Родился в городе Вятке.
 Ванслов Виктор Владимирович (1923—2019) — балетовед, доктор искусствоведения, профессор, действительный член и член Президиума Российской академии художеств. Лауреат Государственной премии РФ в области культуры. Родился в городе Вятке.
 Васнецов Александр Михайлович (1861—1927) — фольклорист и народный учитель. Родился в селе Рябово Вятского уезда.
 Ведерников Александр Филиппович (1927—2018) — оперный певец, народный артист СССР (1976)
 Гужавин Михаил Маркелович (1888—1931) — художник-живописец и график. Родился в селе Шурма Уржумского уезда.
 Гущин Николай Михайлович (1888—1965) — художник, близкий в творчестве к символизму. Родился в селе Талоключинское Нолинского уезда.
 Исупов Алексей Владимирович (1889—1957) — русский живописец и график.
 Катаев Виталий Витальевич (1925—1999) — дирижёр, профессор. Возглавлял Симфонический оркестр радио и телевидения Карелии, Государственный Академический симфонический оркестр Белоруссии и Государственный духовой оркестр России. Родился в городе Вятке.
 Кожевников Алексей Венедиктович (1891—1980) — писатель направления социалистического реализма, лауреат Сталинской премии. Родился в деревне Хабазы Уржумского езда.
 Костров Ермил Иванович (1755—1796) — поэт, первый переводчик «Илиады» Гомера (1787, 1811).
 Лаптев Юрий Григорьевич (1903—1984) — писатель направление социалистического реализма, лауреат Сталинской премии. Родился в городе Вятке.
 Лобовиков Сергей Александрович (1870—1941) — выдающийся фотохудожник, один из основателей российской художественной фотографии.
 Ляпунов Борис Валерианович (1921—1972) — писатель-фантаст, популяризатор исследования космоса. Родился в городе Вятке.
 Любовиков Овидий Михайлович (1924—1995) — поэт-фронтовик, писатель и журналист, член Союза писателей СССР. Родился в селе Усть-Чепца (ныне город Кирово-Чепецк) Слободского уезда.
 Падарин Николай Михайлович (1867—1918) — актёр театра. Родился в городе Вятке.
 Селюнин Василий Илларионович (1927—1994) — советский и российский публицист, экономический обозреватель.
 Соломин Пётр Михайлович (1839—1871) — поэт Вятской земли. Родился в городе Яранске.
 Столбов Александр Сергеевич (род. 1929) — художник-живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников, представитель ленинградской школы живописи. Родился в городе Вятке
 Хохряков Николай Николаевич (1857—1928) — художник, пейзажист.
 Шишкин Иван Иванович (1832—1898) — художник, пейзажист.

 Исакова Мария Григорьевна (1918—2011) — спортсменка-конькобежец, трёхкратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка СССР по классическому многоборью. Заслуженный мастер спорта СССР. Родилась в городе Вятке.

 Бакулев Александр Николаевич (1890—1967) — хирург, основатель Института сердечно-сосудистой хирургии, президент АМН СССР (1953—1960).
 Бехтерев Владимир Михайлович (1857—1927) — русский медик-психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России, академик. Родился в селе Сорали Елабужского уезда.
 Ванеев Анатолий Николаевич (род. 1925) — библиотековед, доктор педагогических наук, профессор. Родился в городе Вятке.
 Гольдин Лев Лазаревич (1919—2003) — учёный-физик, профессор, лауреат Государственной премии СССР, преподаватель МФТИ. Родился в селе Белая Холуница (ныне город) Слободского уезда.
 Гусев Матвей Матвеевич (1826—1866) — астроном, один из пионеров астрофизики. Родился в городе Вятке.
 Домрачёва Лидия Михайловна (1911—2006) — врач-невропатолог, заслуженный врач УССР, кавалер 4 орденов. Родилась в селе Архангельском Котельничского уезда.
 Драверт Пётр Людовикович (1879—1945) — геолог, этнолог и поэт. Родился в городе Вятке.
 Зеленин Дмитрий Константинович (1878—1950) — этнограф, профессор, участник Вятской учёной архивной комиссии, преподаватель кафедры этнографии Ленинградского университета. Родился в селе Люк Сарапульского уезда.
 Изергин Пётр Васильевич (1870—1936) — врач, доктор медицинских наук, Герой Труда, директор детского костно-туберкулёзного санатория в Алупке. Родился в селе Высокогорском Котельничского уезда.
 Каринский Николай Михайлович (1873—1935) — славист, палеограф, диалектик, доктор языкознания. Член-корреспондент Академии наук СССР. Родился в городе Вятке.
 Курнаков Николай Семёнович (1860—1941) — физикохимик, профессор, академик Петербургской академии наук и Академии наук СССР. Создатель физико-химического анализа, лауреат Ленинской и Сталинской премий. Родился в городе Нолинск Нолинского уезда.
 Михеев Михаил Николаевич (1905—1989) — физик, доктор технических наук, лауреат Сталинской премии. Родился в станционном посёлке Зуевка, Слободской уезд.
 Ощепков Павел Кондратьевич (1908—1992) — физик, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Основатель отечественной радиолокации и интроскопии. Родился в деревне Зуевы Ключи Сарапульского уезда.
 Пальчинский Пётр Иоакимович (1875—1929) — учёный, инженер и экономист, анархист, «Герой Труда».
 Плетнёва Светлана Александровна (1926—2008) — археолог, доктор исторических наук, профессор. Специализировалась на изучении хазар. Лауреат Государственной премии СССР. Родилась в городе Вятке.
 Свечников Василий Николаевич (1891—1981) — учёный-металловед, профессор, академик Академии наук Украинской ССР, лауреат Государственной премии УССР.
 Сперанский Алексей Дмитриевич (1888—1961) — учёный-медик, академик Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, лауреат Сталинской премии. Родился в городе Уржуме Уржумского уезда.
 Спицын Александр Андреевич (1858—1931) — археолог, член-корреспондент АН СССР (1927), крупнейший специалист по средневековым русским надписям.
 Трошин Григорий Яковлевич (1874—1939) — учёный-невропатолог, специализировался на работе с умственно-отсталыми детьми. Родился в Елабужской уезде.
 Фармаковский Борис Владимирович (1870—1928) — историк искусства и археолог, член-корреспондент Петербургской академии наук, Академии наук СССР. Родился в городе Вятке.
 Шильников Кузьма Афиногенович (1901—1989) — учёный-горняк, доктор технических наук, ректор Новочеркасский политехнический институт.
 Шишкин Борис Константинович (1886—1963) — учёный-ботаник, доктор биологических наук, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Сталинской премии. Родился в слободе Кукарке (современный Советск) Яранского уезда.
 Янин Валентин Лаврентьевич (род. 1929) — историк и археолог, доктор исторических наук, профессор, действительный член Российской академии наук. Член специализированного совета Института археологии РАН и научный руководитель новгородского филиала института. Почётный гражданин Великого Новгорода. Родился в городе Вятке.

 Воробьёв Алексей Константинович (1888—1937) — протоиерей, расстрелян по обвинению в антисоветской деятельности, реабилитирован в 1989 году. В 2000 году причислен к лику святых как мученик. Родился в деревне Антонково Уржумского уезда.
 Пепенин 3осима Алексеевич (1888—1937) — священник, расстрелян по обвинению в антисоветской монархической агитации, реабилитирован в 1989 году. Причислен к лику святых как священномученик в 2000 году. Родился в деревне Пепенино Яранского уезда.
 Иеромонах Матфей Яранский (1855—1927) — монах, служил в Филейском Александро-Невском монастыре и в Яранском Пророчицком монастыре, по преданию совершал чудодейственные исцеления. Причислен к лику местночтимых святых Вятской епархии. Родился в городе Вятке.
 Прокопий Вятский (1578—1627) — юродивый, предугадывал выздоровление и смерть больных, пожары. Причислен к лику святых. Родился в деревне Корякинской вблизи Хлынова.
 Епископ Даниил (1871—1932) — епископ Охотский, управляющий Камчатской, Забайкальской и Иркутской епархиями. Родился в селе Прокопьевское Слободского уезда.
 Митрополит Нестор (1885—1962) — митрополит Кировоградский и Николаевский, епископ Православной российской церкви, РПЦЗ и РПЦ. Родился в городе Вятке.

См. также 

 Административно-территориальное деление Вятской губернии
 Руководители Вятской губернии
 Депутаты Государственной Думы от Вятской губернии

Примечания

Литература 
 
 
 Статистический справочник по Вятской губернии. Вятка, 1917.
 
 
 Списки населённых мест Вятской губернии 1876, JPG
 Административно-территориальное деление Вятской губернии. 1905 год : справочник. — Киров, 2012. — 744 с.
 Административно-территориальное деление Вятской губернии — Кировской области. 1917—2009 гг. : справочник. — Киров, 2011. — 634 с.

Ссылки 
 Карта Вятской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)
 Библиотека Царское Село(, книги по истории Вятской губернии (Памятные книжки), pdf)